Хисаси Канэко (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1978 году после окончания средней школы Канэко стал игроком «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба» (ранее — «Фурукава Электрик»). Поначалу он не мог проводить много игр за клуб, но с 1981 года становится полноценным игроком основного состава и помогает команде стать обладателем Кубка лиги в 1982 году. Позже «Фурукава Электрик» становится чемпионом страны
в 1985/86 и завоевывает Кубок лиги в 1986 году. Канэко дважды был включен в символическую сборную чемпионата по итогам сезонов в 1985/86 и 1986/87. Также в 1986 году «Фурукава Электрик» становится первым японским клубом, выигравшим Азиатский Кубок Чемпионов. В 1992 году Канэко завершил карьеру.

Карьера в сборной 
В августе 1979 года Канэко был вызван в  на домашний чемпионат мира. За национальную команду он впервые сыграл 25 июля 1986 года в матче против Сирии. Он принимал участие в Азиатских играх 1986 года. В 1987 году был вызван в сборную на матчи квалификации на Летние Олимпийские игры 1988 года. Встреча с Непалом стала последней игрой Канэко в национальной команде, которую он отметил голом в ворота соперника. Всего он провел за Японию 7 игр и забил 1 гол.

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»